Davide Sartini (Modena, 21 aprile 1977) è un manager italiano, citato da Capital tra i Top 150 manager d'Italia under 44 e nel 2021 da Forbes Italia tra i top 100 CMO italiani.

Biografia 
Laureato in Economia e Diritto Internazionale, ha ampliato i suoi studi tra l'Italia e gli Stati Uniti, con master e certificazioni nell'ambito del sales & marketing, dell'innovazione e del digitale. Operativo nel settore del packaging, dal 2021 lavora per la G. Mondini S.p.A.

Nel 2020 ha ottenuto l'abilitazione a insegnare Analisi Statistica presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Nel 2021 pubblica il suo primo libro Meteore: Il coraggio dell'autodeterminazione, testo incentrato sulla delicata situazione italiana nell'ambito dell'innovazione e sui ritardi nella transizione digitali. Il libro conta i contributi di Mario Seminerio, Giampaolo Galli, Rita Carla Francesca Monticelli, Silvio Micali e Luca Mercalli.

La sua seconda pubblicazione è un breve saggio dal titolo Codice di Autodeterminazione: Una visione multidisciplinare, dove Sartini elabora la sua teoria sull'importanza di un approccio multidisciplinare e di una visione olistica per risolvere i problemi italiani ed europei, in particolare quelli riguardanti il gender gap.

Opere 

 Meteore: Il coraggio dell'autodeterminazione, 2021, ISBN 9798591913663
 Codice di Autodeterminazione: Una visione multidisciplinare, 2021, ISBN 9798545862672

Note

Collegamenti esterni 

 Sito ufficiale di Davide Sartini su davidesartini.com
 Davide Sartini intervistato da GreenBiz su Sky su youtube.com